Cerkiew Przemienienia Pańskiego w Moskwie – prawosławna cerkiew w Moskwie, w rejonie Arbat, w strukturach dekanatu centralnego eparchii moskiewskiej miejskiej Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego
 Cerkiew Przemienienia Pańskiego w Moskwie – prawosławna cerkiew w Moskwie, w rejonie Prieobrażenskoje